Уфимовский —посёлок в Дергачёвском районе Саратовской области в составе сельского поселения  Октябрьское муниципальное образование.

География 
Находится на расстоянии примерно 28 километров по прямой на юго-восток от районного центра поселка Дергачи.

История
Официальная дата основания - 1929 год.

Население 
Постоянное население составляло 159 человек в 2002 году (казахи 78%) , 123 в 2010.

Примечания

Ссылки 

Населённые пункты Дергачёвского района (Саратовская область)